Александр Галич Галич, Александр Аркадьевич (настоящая фамилия Гинзбург; 1918—1977) — советский поэт, сценарист, драматург, прозаик, автор и исполнитель собственных песен.
 Галич, Александр Иванович (настоящая фамилия Говоров; 1783—1848) — преподаватель латыни, истории и логики, профессор Петербургского университета.